Иве́т Миросла́вова Ла́лова-Коллио (род. 18 мая 1984, София) — болгарская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции (100, 200 и 400 метров). Победительница чемпионата Европы в помещении 2005 года в беге на 200 метров. На Олимпийских играх 2004 года заняла 4-е место в беге на 100 метров и 5-е место в беге на 200 метров.

Личные рекорды

Соревнования

Ссылки 
 Профиль на сайте ИААФ

Бегуны на короткие дистанции Болгарии
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года